Георги Стефанов Чакъров e български общественик, деец на Българското възраждане в Македония.

Биография 
Роден е в 1829 година в град Струга. Виден народен деец в българската църковна борба. Сподвижник на Братя Миладинови, с които е арестуван в 1861 година, но е освободен. В 1876 година е избран за български депутат от Охридско в Османския парламент. Баща е на дейците на ВМОРО Александър Чакъров, Станислав Чакъров и Славка Чакърова, както и на Анастасия Чакърова, съпруга на Димитър Узунов и майка на Христо Узунов. След Руско-турската война е член на Охридската българска община. Чакъров е много близък приятел на Григор Пърличев, който при известието за смъртта му възкликва „Бре!... И тази ли планина се повали.“

Чакъров умира в 1892 година на 63-годишна възраст.

Атанас Шопов го описва като

Родословие

Бележки 

Родени в Струга
Български общественици от Македония
Български политици от Македония
Български възрожденци
Членове на Охридската българска община
Георги